В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Los Angeles 1983, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1983, Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Бетсі Нагелсен і Вірджинія Рузічі 6-1, 6-0.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Кеті Джордан /  Джоанн Расселл (півфінал)
 Бетсі Нагелсен /  Вірджинія Рузічі (фінал)
 Джо Дьюрі /  Енн Кійомура-Хаясі (півфінал)

 Алісія Молтон /  Венді Тернбулл (чвертьфінал)
 Лесті Аллен /  Розмарі Казалс (чвертьфінал)
 Еліз Берджін /  Шерон Волш-Піт (чвертьфінал)
 Андреа Джегер /  Пола Сміт (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Virginia Slims of Los Angeles